PC (пи-си) может означать:
 PickCrafter.
 Персональный компьютер ().
 IBM PC — семейство персональных компьютеров компании IBM. 
 IBM PC-совместимый компьютер — архитектура компьютера, основанная на IBM PC.
 PC — один из стандартов подключения фотовспышки.
 Player character (ролевая игра) — управляемый игроком персонаж.
 Program counter — регистр процессора, который указывает на адрес выполняемой на данный момент команды. То же, что и .
 Point code — см. Код сигнальной точки.
 Политическая корректность ()

См. также 
  (эр-эс)